Sanguszkówna to żeńska (panieńska) forma nazwiska Sanguszko (noszonego przez książąt Sanguszków).

 Anna Katarzyna Sanguszkówna, po mężu Radziwiłłowa (1676–1746)
 Dorota Sanguszkówna, po mężu Sanguszkowa (1799–1821)
 Maria Klementyna Sanguszkówna, po mężu Potocka (1830–1903)
 Jadwiga Sanguszkówna, po mężu Sapieżyna (1830–1918)
 Helena Sanguszkówna (1836–1891)